Lucius Trebellius ist der Name folgender Personen:

* Lucius Trebellius (Volkstribun 67 v. Chr.), römischer Politiker
 Lucius Trebellius (Volkstribun 47 v. Chr.) (Lucius Trebellius Fides), römischer Politiker